Lomon steht für:
 LomonBillions Group, chinesischer Hersteller von Titandioxid

Lomon ist der Familienname folgender Personen:
 Ruth Lomon (1930–2017), kanadische Komponistin und Pianistin